Katzgraben heißen:

Orte:
Katzgraben (Gemeinde Altenberg), Ortschaft von Altenberg bei Linz, Oberösterreich
Katzgraben (Gemeinde Feistritz), Ortschaft von Feistritz am Wechsel im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich
sowie:
Katzgraben – Szenen aus dem Bauernleben, Theaterstück (1958) von Erwin Strittmatter
Katzgraben (Film), TV-Aufzeichnung einer von Bertolt Brecht geleiteten Inszenierung des Theaterstücks von Erwin Strittmatter